Jan Pyszko, lekarz, działacz polonijny
Jan Pyszko (1881–1940), wojskowy
Józef Pyszko, działacz polonijny